"Happiness (singel Goldfrapp)" – singel grupy Goldfrapp
 Happiness (album) – album zespołu Hurts
 "Happiness (singel Alexis Jordan)" – singel amerykańskiej piosenkarki Alexis Jordan
 Happiness – film Todda Solondza z 1998 roku